Додолев — русская фамилия; имеет женскую форму Додолева.

Известные носители:

 Додолев, Евгений Юрьевич (род. 1957) — российский журналист, медиаменеджер и режиссёр, сценарист, телеведущий, продюсер, издатель.
 Додолев, Юрий Алексеевич (1926—1995) — советский писатель, сценарист и журналист, собственный корреспондент.